Heski steht für:

 Ibrahim Heski († 1931), kurdischer Kämpfer, Politiker und Angehöriger des Celali-Stammes
 Schriftstellerpseudoym des Hamburger Arztes Johann Matthias Albrecht Schön (1800–1870)

Siehe auch:
 Hesky